Бодуэн VI (граф Фландрии) (ок. 1030—1070) — граф Эно (с 1051), граф Фландрии (с 1067).
 Бодуэн VI де Эно (1171—1205) — граф Эно.

См. также 
 Балдуин